Fort bij Spijkerboor, een fort in de Stelling van Amsterdam;
Spijkerboor (Drenthe), een dorp in de Drentse gemeente Aa en Hunze;
Spijkerboor (Noord-Holland), een gehucht in de Noord-Hollandse gemeente Wormerland;
Spijkerboor (Noord-Brabant), een vaarwater in de provincie Noord-Brabant;
Spijkerboor (gereedschap);
Spijkerboor (Kagerplassen), een van de plassen van de Kagerplassen
SPY (Sierra Papa Yankee), een belangrijk baken voor de vliegtuignavigatie rondom Schiphol dat gelegen is bij Spijkerboor;